Raceland ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Raceland (Kentucky)
 Raceland (Louisiana)